Ауреобази́диум почку́ющийся () — вид грибов, относящийся к порядку .

Тёмноокрашенный гриб, образующий дрожжеподобные почкующиеся конидии.

Используется в биотехнологии для синтеза пуллулана.

Описание 

Вегетативные гифы 2—10 (12) мкм толщиной, гиалиновые. Отдельные клетки преобразуются в округлые чёрно-коричневые толстостенные бластоспоры и хламидоспоры. Растущие гифы неправильно дихотомически ветвящиеся. Конидиеносцы не выражены, фиалиды морфологически сходны с остальными клетками гиф, образуются интеркалярно в виде небольших бугорков на гифах толщиной 5—8 мкм. Конидии дрожжеподобные: первичные образуются на фиалидах, вторичные отпочковываются от первичных. Конидии неокрашенные или бледные, одноклеточные, разнообразных формы и размера, первичные достигают 10—16×3—6 мкм, вторичные мельче — 7—10×4—5 мкм. Некоторые конидии образуются эндогенно.

Колонии на агаре Чапека с дрожжевым экстрактом (CYA) и агаре с солодовым экстрактом (MEA) 25—35 мм в диаметре, низкие, слизистые, сначала беловатые, затем розоватые и серо-коричневые до почти чёрных, вскоре покрытые слизистым экссудатом. Колонии на 25%-но-глицериново-нитратном агаре (G25N) 10—12 мм в диаметре. При +5 °C образуются микроколонии не более 3 мм в диаметре. Приводятся данные о наличии роста у культур при температурах от +2 до +35 °C. Температурный оптимум — +25 °C. При +37 °C рост отсутствует. Возможно, некоторые штаммы способны расти при температурах до −5 °C.

Согласно молекулярно-филогенетическим данным, изоляты  из разных регионов образуют однородную близкую группу, что позволяет предположить полное отсутствие у гриба полового размножения.

Ареал и экология 
Повсеместно распространённый гриб-сапротроф. Встречается на самых разнообразных влажных гниющих субстратах, в почве, на листьях растений и внутри них, редко — на пищевых продуктах.

Значение 
 — природный источник полисахарида пуллулана. Синтезирует пуллулан только при избытке подходящего источника углерода.

Синонимы 
Гомотипные:
 
 
 
 
 
Гетеротипные:
 
 
 
 
и другие.

Примечания

Литература 
 
 
 

Дотидеомицеты